Montevideo, Bog te video! (film)
 Montevideo, Bog te video! (TV serija)